Dolder bezeichnet:

 Dolder (Turm), mittelalterlicher Torturm und Wahrzeichen der elsässischen Stadt Riquewihr
 Den Dolder, Ort in der niederländischen Gemeinde Zeist
 Dolder, Villenquartier im oberen Teil von Zürich-Hottingen an der Westseite des Adlisbergs
 The Dolder Grand, Hotel in Zürich
 Dolderbahn, Zahnradbahn in Zürich
 Dolder AG, Schweizer Rohstoffhandelsunternehmen
 Haus zum Dolder, Heimatmuseum in Beromünster, Kanton Luzern

Dolder ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Rudolf Dolder (1753–1807), Schweizer Politiker
 Mario Dolder (* 1990), Schweizer Biathlet
 Markus Dolder (* 1960), Schweizer Liedermacher, Erwachsenenbildner und Sozialdiakon
 Peter Dolder (* 1945), Schweizer Schauspieler und Theaterintendant
 Willi Dolder (* 1941), Schweizer Fotograf und Reiseschriftsteller

Siehe auch:
 Dolde (Begriffsklärung)
 Dolderer